La Vie de bohème est l'adaptation théâtrale des Scènes de la vie de bohème d'Henri Murger (1849)
 La Vie de bohème est un film d'Albert Capellani sorti en 1916
 La Vie de bohème est un film de Marcel L'Herbier sorti en 1945
 La Vie de bohème est un film d'Aki Kaurismäki sorti en 1992